VM i ishockey 1962 var det 29. VM i ishockey, arrangeret af IIHF. For de europæiske hold gjaldt det samtidig som det 40. EM i ishockey, og turneringen blev spillet 7. – 18. marts 1962 i byerne Colorado Spings og Denver, Colorado, USA.

Turneringen kom til at stå helt i den kolde krigs tegn. Værtslandets myndigheder nægtede på grund af opførelsen af Berlinmuren i 1961 at udstede indrejsevisum til spillerne fra DDR, der i øvrigt som stat ikke var anerkendt af USA. I solidaritet boykottede samtlige hold fra østblokken mesterskabet. Det var den anden store boykot ved et ishockey-VM, efter at de vestlige lande i 1957 var blevet væk fra VM i Moskva på grund af den sovjetiske invasion og nedkæmpelsen af opstanden i Ungarn.

Oven i boykotten meldte de vesteuropæiske hold fra Italien og Belgien afbud på grund af de høje rejseomkostninger, og det blev alt i alt kun delvist opvejet af, at Japan, Australien og Danmark denne gang deltog. 

VM blev derfor gennemført med "kun" 14 deltagende hold, bestående af en A-gruppe med otte hold og en B-gruppe med seks hold. To af de pladser, der var blevet ledige i A-gruppen på grund af Sovjetunionen, Tjekkoslovakiet og DDR's boykot, gik til de to bedste hold fra B-VM året forinden, Norge og Storbritannien. Den tredje og sidste plads gik til vinderen af kvalifikationskampen mellem Schweiz (nr. 3 ved B-VM 1961) og Østrig (nr. 6 ved B-VM 1961 – nr. 4, Polen, boykottede og nr. 5, Italien, deltog ikke).

Den store sejrherre ved dette VM blev Sverige. Ligesom i 1957 udnyttede det svenske hold, at nogle af de stærkeste hold manglede, og sikrede sig sin tredje VM-titel. Det var samtidig svenskernes niende EM-titel. Canada og USA, der i østlandendes fravær var blevet udråbt som favoritter, måtte tage til takke med sølv og bronze.

Det var kun Danmarks anden deltagelse ved et ishockey-VM, og ligesom i debuten ved VM i 1949 blev det til lutter nederlag og en sidsteplads i B-gruppen. Og netop i B-VM blev det også til Australiens første internationale sejr, da de slog Danmark 6-2.

A-VM

Kvalifikation 

Dermed kvalificerede Schweiz sig til A-VM, mens Østrig måtte tage til takke med spil i B-VM.

A-VM 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|VM 1962
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| bgcolor="gold"|Guld
| align="left"|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 67-10
| 14
|-
| bgcolor="silver"|Sølv
| align="left"|
| 7
| 6
| 0
| 1
| 58-12
| 12
|-
| bgcolor="#cc9966"|Bronze
| align="left"|
| 7
| 5
| 0
| 2
| 54-23
| 10
|-
| 4.
| align="left"|
| 7
| 3 
| 0
| 4
| 32-42
| 6
|-
| 5.
| align="left"|
| 7
| 3
| 0
| 4
| 32-54
| 6
|-
| 6.
| align="left"|
| 7
| 2
| 0
| 5
| 27-36
| 4
|-
| 7.
| align="left"|
| 7
| 1
| 0
| 6
| 21-60
| 2
|-
| 8.
| align="left"|
| 7
| 1
| 0
| 6
| 19-73
| 2
|}

Slutstillinger

B-VM 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|B-VM 1962
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| width="30px"|1.
| align="left"|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 63-16
| 10
|-
| 2.
| align="left"|
| 5
| 4
| 0
| 1
| 49-9  
| 8
|-
| 3.
| align="left"|
| 5
| 3
| 0
| 2
| 35-25
| 6
|-
| 4.
| align="left"|
| 5
| 2 
| 0
| 3
| 20-46
| 4
|-
| 5.
| align="left"|
| 5
| 1
| 0
| 4
| 13-51
| 2
|-
| 6.
| align="left"|
| 5
| 0
| 0
| 5
|   9-42
| 0
|}

Der var ingen decideret op- og nedrykning mellem de to niveauer. Da østbloklandende vendte tilbage ved VM i 1963, blev grupperne inddelt på ny.

1962
Ishockey i 1962